El término Valença puede referirse a:

Geografía

Brasil 

 Valença (Bahia), municipio del Estado de Bahia.
 Valença (Río de Janeiro), municipio del Estado de Río de Janeiro.

Portugal 

 Valença (freguesía), freguesia del municipio de Valença.
 Valença (Portugal) (Valença do Minho), municipio portugués perteneciente a la subregión del Minho-Lima.
 Valença do Douro, freguesia del municipio de Tabuaço.